Aishiteru (en japonais ) peut faire référence à :
 Aishiteru, le septième single de Yuki Uchida, sorti en 1997 ;
 Aishiteru, le sixième single de Mika Nakashima, sorti en 2003 ;
 , une chanson de Miho Komatsu ;
 , une chanson de Ken Hirai.

Voir aussi 
 , une série manga japonaise débutée en 2006 de Minoru Itō
 Aishiteru Banzai!, une chanson de Pile, sortie en 2012
 Aishiteruze baby, le titre original de Babe My Love, un manga de Yōko Maki